Apt je lahko: 

 Apt, mesto v Franciji
 Apt, priimek več znanih oseb
 APT, programski jezik